Waddington peut faire référence à :

Toponyme 

 Waddington, une ville de l'État de New York ;
 Waddington, village américain situé dans l’État de New York ;
 Waddington, un village du Lincolnshire (Angleterre) où se trouve une base de la Royal Air Force ;
 Mont Waddington, en Colombie-Britannique (Canada) ;
 Waddington : est une petite localité située dans le District de Selwyn dans la région de  Canterbury dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 
 Abe Waddington, joueur de cricket anglais ;
 Albert Waddington, historien et professeur à la faculté des lettres de Lyon ;
 Andrucha Waddington, réalisateur brésilien;
 Bill Waddington, acteur anglais ;
 Charles Waddington (1819-1914), philosophe français ;
 Conrad Hal Waddington (1905-1975), biologiste anglais ;
 Charlotte Mary Waddington, journaliste britannique ;
 David Waddington, homme politique britannique ;
 Michael Waddington, militaire américain ;
 Miriam Waddington (1917-2004), poète canadien ;
 Richard Waddington (1838-1913), industriel, historien et homme politique français ;
 Susan Waddington (née en 1944), femme politique britannique ;
 Wilham de Waddington, poète anglo-normand du  ;
 William Henry Waddington (1826-1894), homme politique et archéologue français.  

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais